Села:
 Котлярівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Котлярівка — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Котлярівка — Запорізька область, Чернігівський район
 Котлярівка — Харківська область, Куп'янський район
Селище:
 Котлярівка — Донецька область, Покровський район